Sherrod ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Sherrod (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 William Crawford Sherrod (1835–1919), US-amerikanischer Politiker